může označovat:

 Svatou chýši v Loretu
 obecně loretánskou kapli (loretu)